Червонец пятнистый или многоглазка пятнистая () — дневная бабочка из семейства голубянок.

Описание 
Длина переднего крыла 12—16 мм. Передние крылья огненно-красные, с чёрными крупными почти квадратными пятнами, внешний край с широкой тёмной каймой. Задние крылья коричнево-бурые, на внешнем поле оранжевая зубчатая перевязь и нередко на ней есть голубоватые пятна. Снизу передние крылья оранжево-красные, чёрные пятна в белых каёмках, внешний край коричнево-серый. Задние крылья снизу коричневато-бурые со слабым фиолетовым оттенком и тёмными пестринками. Иногда выражен короткий хвостик. Самка отличается лишь большей величиной, а также более округлой вершиной передних крыльев.

Ареал 
Северо-западная Африка, Европа, внетропическая Азия до Японии, северо-запад Северной Америки. Обычен на всей территории Восточной Европы. На севере видимо придерживается горных районов.

Местообитания 
На севере населяет разнотравные луговинные тундры, антропогенные ландшафты, вершины сопок. В пустынной зоне местами обитания являются антропогенные ландшафты, орошаемые земли. На остальной территории заселяет различные естественные и вторичные биотопы: лесные опушки, поляны, вырубки, обочины дорог, разнотравные и суходольные луга, берега рек, пастбища, пустыри, сады, территории городов и поселков, реже — степи различных типов и сельхозугодья.

Также встречается на лугах разных типов, по берегам водотоков, в горах — по котловинам, лугово-степным склонам, лесным луговинам и до каменистых тундр включительно. На Южно-Чуйском хребте рядом со снежником на высоте 2500 м над уровнем моря.

Биология 
Развивается в 1—3 поколениях, в зависимости от широты. На севере и в средней полосе развивается обычно в двух поколениях. Лет бабочек первого поколения наблюдается с начала мая до середины июня, второго с начала июля до середины августа. В теплые годы (а на юге Восточной Европы ежегодно) с середины августа отмечены бабочки третьего поколения. Самцы защищают собственную территорию. Обыкновенный, но не массовый вид.

Размножение 
Самка откладывает по 1—2 яйца на листья, стебли или цветки кормовых растений. Яйца от бледно-серого до зеленоватого цвета, полушаровидные, с довольно крупными углублениями.
Эмбриональное развитие — около 8 дней.

Гусеница зелёная, в коротких волосках. Над ногами продольная красноватая линия. Вдоль спины подобная полоска, с обеих сторон ограниченная жёлтым. Голова красновато-коричневая. Гусеница зимует. Посещается муравьями. Кормовые растения гусениц — щавель, горец, кисличник, отмечались также душица обыкновенная, золотарник,
Polygonum bistorta, Polygonum, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex crispus, Rumex hydrolapathum, щавель длиннолистный.

Куколка желтовато-бурая или серовато-коричневая с тёмными крыловыми зачатками и широкой полосой на дорсальной стороне. Формируется под опавшими листьями или на стеблях близ основания кормовых растений. Развивается около месяца. Стадия куколки обыкновенно — 2—3 недели, в среднем развивается 10 дней.

Примечания 

Голубянки
Насекомые Евразии
Насекомые Африки
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1761 году